Матч за звание чемпионки мира по шахматам между грузинским дуэтом - чемпионкой мира Н. Гаприндашвили и претенденткой М. Чибурданидзе с 18 августа по 5 октября 1978 года в Пицунде - курорте в Абхазии на Черноморском побережье Кавказа.

 Главный арбитр — Я. Шайтар, Прага, (ЧССР). 
 Тренеры-секунданты у Н. Гаприндашвили — Гипслис, Айвар Петрович и С. Макарычев.
 Тренеры-секунданты у М. Чибурданидзе — Т. Георгадзе. 

Выиграв 4-ю и 5-ю партии, лидерство в матче захватила Чибурданидзе, которая на момент своего наступления 17-летия не упустила его до конца соревнования. Сделав ничью в 15-й партии, Чибурданидзе выиграла матч — 8½ : 6½ (+4 −2 =9) и стала 6-й чемпионкой мира в истории шахмат среди женщин, сменив позицию шахматной короны спустя 16 лет со времён господства Гаприндашвили, когда она обыграла Елизавету Быкову со счётом 9:2 в Москве в 1962 г.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1978 год в шахматах
Спорт в Грузии в 1978 году
Август 1978 года
Сентябрь 1978 года
Октябрь 1978 года
1978 год в Абхазии
Спортивные соревнования в Абхазии
Пицунда
Международные шахматные турниры в Грузии